Dzieci z Bullerbyn – książka
 Dzieci z Bullerbyn (film)
 Dzieci z Bullerbyn: Nowe przygody